Spinus – genere di uccelli della famiglia Fringillidae
 Spinuș – comune della Romania